YKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jakutsk (Russia).